Placówka Straży Celnej „Ostrów” (Krokowo)
 Placówka Straży Celnej „Ostrów” (Lubliniec)